Цейс — немецкая фамилия. Известные представители:

 Цейс, Иоганн Каспар (1806—1856) — немецкий историк и филолог, основоположник кельтологии.
 Цейс, Карл Фридрих (1816—1888) — всемирно известный немецкий инженер и производитель оптики, основатель фабрики оптических систем «Цейс».
 Цейс, Эдуард (1807—1868) — немецкий хирург.

См. также 
 Carl Zeiss